Preining ist der Name des folgenden Ortes:
 Preining (Gemeinde Metnitz), Ortschaft in Kärnten

Preining ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Preining (* 1960), österreichischer Motorradrennfahrer
 Jörg Preining (Jörg Breining; 1440–um 1526), deutscher Spruchdichter
 Othmar Preining (1927–2007), österreichischer Physiker
 Thomas Preining (* 1998), österreichischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Breining